Minster (Ohio), een plaats in de Verenigde Staten
Zie ook:
 Minster-in-Thanet, een plaats in Engeland (graafschap Kent)
 Minster Lovell, een plaats in Engeland (graafschap Oxfordshire)